Grégoire-Pierre Habra (1856-1933), prélat catholique syrien.
 Georges Habra (1930-1994), prêtre, théologien et conférencier palestinien. 
 Sami Habra (1935), musicologue britannique d'origine palestinienne.
  (1974), entrepreneur libanais.